Таёжный — фамилия и топоним.

 Таёжный Пётр Иванович (1888—1952) — русский скульптор.

Железнодорожные объекты 
 Таёжный — станция ведомственной Монзенской железной дороги.
 Таёжный — разъезд Свердловской железной дороги, расположенный в одноимённом посёлке Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Населённые пункты 
Амурская область
 Таёжный — посёлок в Сковородинском районе.

Архангельская область
 Таёжный — посёлок в Пинежском районе.

Бурятия
 Таёжный — посёлок в Селенгинском районе Бурятии.

Иркутская область
 Таёжный — участок в Заларинском районе.
 Таёжный — участок в Нижнеудинском районе.
 Таёжный — посёлок в Шелеховском районе.

Камчатский край
 Таёжный — посёлок в Мильковском районе.

Кемеровская область
 Таёжный — посёлок в Тайгинском городском округе.

Красноярский край
 Таёжный — посёлок в Богучанском районе.
 Таёжный — название села Таёжного в Канском районе до 2003 года.
 Таёжный — посёлок в Кежемском районе.

Пермский край
 Таёжный — посёлок в Пермском районе.

Приморский край
 Таёжный — посёлок в Надеждинском районе.

Свердловская область
 Таёжный — посёлок в Махнёвском муниципальном образовании.
 Таёжный — посёлок в городском округе город Лесной.
 Таёжный — бывший посёлок в Ивдельском городском округе (во время упразднения — муниципальное образование «город Ивдель»), упразднён в ноябре 2004 года.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
 Таёжный — посёлок городского типа в Советском районе.

См. также 
 Таёжная
 Таёжное